A Primeira Divisão de 1965-66 foi a 32.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Sporting o vencedor do campeonato. Foi o décimo segundo título do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
Eusébio jogador do Sport Lisboa e Benfica e Ernesto Figueiredo, jogador do Sporting Clube de Portugal, foram os melhores marcadores da época, tendo marcado 25 golos cada.

Promoções e despromoções 1966/1967

Despromovidos à Segunda Divisão 1966/1967
 Lusitano Évora
 Barreirense
Promovidos à Primeira Divisão 1966/1967
 Sanjoanense
 Atlético

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1965 em Portugal
Futebol de 1966 em Portugal